Nemaha County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Nemaha County (Kansas)
 Nemaha County (Nebraska)